Cryphaeaceae är en familj av bladmossor som beskrevs av Wilhelm Philipp Schimper. Enligt Catalogue of Life ingår Cryphaeaceae i ordningen Leucodontales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Hypnales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cryphaeaceae 67 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Cryphaeaceae